Сборная всех звёзд НБА () — символическая команда, составленная из лучших игроков Национальной баскетбольной ассоциации по итогам регулярного сезона. Состав сборной определяется голосованием спортивных журналистов и комментаторов в США и Канаде. Сборная всех звёзд выбирается с самого появления ассоциации в 1946 году. Команда состоит из трёх пятёрок игроков, то есть всего 15 человек. До 1988 года выбирались две пятёрки.

Голосование по определению лучших происходит следующим образом: каждый голосующий называет свою сборную из 15 человек; за попадание в первую пятёрку игрок получает 5 баллов, во вторую пятёрку — 3 балла и в третью пятёрку — 1 балл. В зависимости от количества набранных баллов игроки попадают в первую, вторую, третью команду или вообще не попадает в сборную. В 1952 году Боб Дэвис и Дольф Шейес набрали равное число баллов и оба были включены в первую пятёрку. С 1946 по 1955 годы игроки включались в сборную независимо от позиции, на которой они играют, но с 1956 года пятёрка всегда состоит из одного центрового, двух форвардов и двух защитников.

Карим Абдул-Джаббар, Коби Брайант, Тим Данкан и Леброн Джеймс являются рекордсменами по количеству включений в сборную всех звёзд — их выбирали 15 раз. Карл Мэлоун и Шакил О’Нил включались в сборную по 14 раз.

Победители

Примечания 
  Приз самому ценному игроку присуждается с 1956 года.
  Перед началом сезона 1971/1972 Лью Алсиндор принял ислам и поменял имя на Карим Абдул-Джаббар.
  Хаким Оладжьювон родился в Нигерии, в 1993 году стал гражданином США.

Источники

Ссылки 
 Список победителей на сайте NBA.com
 Список на сайте Basketball Reference

Награды НБА
Списки игроков НБА
Символические сборные